Strâmbeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Strâmbeni (Căldăraru), Dorf im Kreis Argeș
 Strâmbeni (Suseni), Dorf im Kreis Argeș